Vasco da Gama – portugalski podróżnik 
 Vasco da Gama (Indie) – miasto w Indiach
 Vasco da Gama (krater) – krater na księzycu
 CR Vasco da Gama – brazylijski klub piłkarski
 Fregaty rakietowe typu Vasco da Gama – typ fregaty